

Alpinismo 
 Via Aschenbrenner-Treichl – una delle vie di ascensione sul Gran Zebrù

Persone 
 Franz Aschenbrenner – pilota motociclistico tedesco
 Réka Aschenbrenner – calciatrice ungherese